"El pulpo está crudo" es un recopilatorio de doce cuentos infantiles, el primero de los escritos por Luis Pescetti, escritor y cantautor de música infantil, oriundo de Argentina.

La 1ª edición del libro fue realizada por Ediciones del Quirquincho en 1990, con ilustraciones de Sergio Kern, y más tarde reeditada por Alfaguara, ilustrado por M-G O´Kiff en setiembre de 2002.

Descripción 

Este libro, de 72 pág, es un recopilatorio de 12 cuentos cortos, algunos que fusionan la realidad con sucesos imaginarios, maravillosos y otros con diversas fallas y malentendidos relacionados con el lenguaje. Uno de los cuentos, "El piedrazo", aparece en el disco Antología de Luis Pescetti.  

Este libro fue nombrado así porque a Pescetti se le había olvidado ponerle nombre al libro, cuando una persona le preguntó sobre el título respondió "El pulpo está crudo", que es el final de un chiste, y se quedó con ese nombre.

Referencias

Enlaces externos
 El pulpo está crudo en la página oficial del autor.

Libros de 1990
Literatura infantil
Libros de Luis Pescetti